Richard Bartz ist der Name folgender Personen:

* Richard Bartz (Schriftsteller) (1880–1955), deutscher Schriftsteller und Heimatdichter
 Richard Bartz (Musikproduzent) (* 1972), deutscher Musikproduzent